Фигу́ра (фигура речи в узком смысле слова, ритори́ческая фигу́ра, стилисти́ческая фигу́ра;  от ) — термин риторики и стилистики, обозначающий приёмы синтаксической (синтагматической) организации речи, которые, не внося никакой дополнительной информации, придают речи художественные и экспрессивные качества и своеобразие.

В отличие от тропов, представляющих собой употребление слов в переносном смысле, фигуры — это приёмы сочетания слов. Вместе с тропами фигуры называют «фигурами речи» в широком смысле слова. При этом отграничение фигур от тропов в некоторых случаях вызывает разногласия.

Фигуры известны со времён античности. Древнегреческий софист Горгий (V век до н. э.) настолько прославился новаторским использованием в своих речах риторических фигур, особенно изоколона (ритмико-синтаксическое подобие частей периода), гомеотелевтона (созвучие окончаний этих частей, то есть внутренняя рифма) и антитезы, что на долгое время они получили название «горгианских фигур».

Источники и ссылки 
 
 Петровский М. Фигура // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Т. 2. П—Я. Стб. 1025—1028.
 Фигуры // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929—1939.
 Корольков В. И. 
 Гаспаров М. Л. Фигуры стилистические // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
 
 Панов М. И. Фигуры // Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. М.: Флинта; Наука, 1998.

Риторические фигуры